316 puede hacer referencia a:
 Los años
 316
 316 a. C.
 1316
 2316

 Otros
 316, capítulo de la serie Lost.
 (316) Goberta, un asteroide.
 EX-316, carretera española.

 Para el número trescientos dieciséis, véase Anexo:Números y números naturales.